Spahić ist ein südslawischer Familienname und Nachname der folgenden Personen:

 Almira Spahić, schwedische Fußballschiedsrichterassistentin
 Amir Spahić (* 1983), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler
 Avdo Spahić (* 1997), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler
 Emir Spahić (* 1980), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler
 Jasmin Spahić (* 1980), bosnischer Fußballspieler